«Союз ТМА-14М» — российский пассажирский транспортный пилотируемый космический корабль, на котором был осуществлён полёт к Международной космической станции, начавшийся 26 сентября 2014 года. Во время полёта на МКС были доставлены трое участников экспедиции МКС-41. Это был 121-й пилотируемый полёт корабля типа «Союз», начиная с первого полёта в 1967 году, и 40-й полёт к МКС. Этот полёт примечателен тем, что в основной состав экипажа вошла Елена Серова, вторая в истории российской космонавтики женщина-космонавт (четвёртая с учётом СССР).

Экипаж

Полёт 
26 сентября 2014 года в 0:25 мск состоялся старт космического корабля Союз ТМА-14М. Через шесть часов, в 06:11 мск, произошла стыковка с модулем «Поиск» Международной космической станции. После выхода корабля в космос не раскрылась одна из солнечных батарей, она раскрылась после стыковки корабля с МКС в 6:50 мск.

12 марта 2015 года в 5:14 мск корабль совершил посадку в казахстанской степи.

Примечания

Ссылки 
 Партнёры по МКС определили составы экспедиций на 2014 год. РИАНовости
 Холодная посадка. Видео телестудии Роскосмоса. 2013 г.

Космические корабли серии «Союз»